Нижегородская — остановочный пункт Малого кольца Московской железной дороги, обслуживающая маршрут городского электропоезда — Московское центральное кольцо. Открыта 10 сентября  года вместе с открытием пассажирского движения электропоездов МЦК. Расположена между остановочными пунктами Андроновка и Новохохловская. Названа по расположенной вблизи Нижегородской улице.

Строительство 
Строительные работы на перегоне были начаты в 2015 году. По конструкции отличается от основной массы платформ большим зданием под платформой, которое представляет собой будущий транспортно-пересадочный узел. В конце 2016 года основные строительные работы были завершены.

В 2020 году были открыты лестничные и эскалаторные наклоны в центральной части платформы, а также здание вестибюля ТПУ к востоку от эстакады Малого кольца.

Технические особенности 
Пассажирский остановочный пункт МЦК имеет одну высокую островную платформу, расположенную между главными путями на эстакаде Малого кольца МЖД. К северу от платформы эстакада проходит над путями Горьковского направления, а к югу — над Рязанским проспектом. Вход через павильон ТПУ к востоку от платформы по лестнице и эскалаторам в центральной части платформы, а также через два лифта. Платформа оборудована двумя плоскими навесами, опирающимися на V-образные опоры.

Вход на станцию оборудован турникетами, которые начали действовать с 11 октября 2016 года по окончании бесплатного месяца функционирования МЦК. Вход на платформу в 2016—2020 годах осуществлялся через небольшой временный павильон со стороны Рязанского проспекта по ныне закрытой лестнице, расположенной вблизи южной оконечности платформы.

Расположение и пересадки 
Находится в ЮВАО, в Нижегородском районе. Входит в состав транспортно-пересадочного узла «Нижегородская», с пересадками на станцию метро «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий и платформу Нижегородская Горьковского направления МЖД.

Пассажиропоток 

Из 31 станции МЦК Нижегородская занимает 14-е место по популярности. В 2017 году средний пассажиропоток по входу и выходу составил 18 тыс. чел. в день и 552 тыс. чел. в месяц.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 

Платформы Малого кольца Московской железной дороги
Лефортово
Нижегородский (район Москвы)